Замковая гора: () — название различных возвышенностей и населённых пунктов в различных странах мира

Белоруссия:
 Замковая гора (Пуцевичская) — высшая точка Новогрудской возвышенности (323 м.)
 Замковая гора — городище XII—XIII веков в Кричеве.
Литва:
  (Гедиминова) — гора в Вильнюсе (142 м.)
Польша:
 Замкова гора или гора Яновского — наивысшая точка Краковско-Ченстоховской возвышенности
 Замковая гора — населённый пункт в гмине Скаршевы
 Замковая гора — одна из вершин Шимбарских холмов (223.0 м.)
 Замковая гора — одна из вершин Пьенин (799.0 м.)
 Замковая гора — одна из вершин Опавских гор в Судетах (571.0 м.)
 Замковая гора — одна из вершин Вальбжиских гор в Судетах (618.0 м.)
 Замковая гора — гора в городе Каменна-Гура
 Замковая гора — гора на которой стоит замок Тенчин
 Замковая гора — гора в Хелме
 Замковая гора — гора в Цешине
 Замковая гора — гора в городе Клодзко
 Замковая гора — заказник природы неподалёку от города Бендзин
 Замковая гора — одна из вершин Виштынецкой возвышенности (228.1 м.)
 Замковая гора — одна из вершин на территории Тенчинского парка (360.0 м.)
Украина:
 Замковая гора — урочище в г. Белая Церковь, где находился Юрьев Русский, Киевская область
 Замковая гора — городище XI—XIII веков в пгт Варва, Киевская область
 Замковая гора (Киселевка, Фроловская) — гора в городе Киев
 Замковая гора — гора в городе Кременец, Тернопольская область
 Замковая гора — гора в городе Новгород-Северский, Черниговская область
 Замковая гора — гора во Львове
 Замковая гора — холм в пгт Любеч  Черниговская область
 Замковая гора — гора в Ужгороде
 Замковая гора (Днепровская) — гора в городе Черкассы
 Замковая гора (Богданова, Гетманская) — гора в Чигирине, Черкасская область

Россия:
 Замковая гора — место бывшего замка в Велиже.
 Замковая гора — место бывшей Себежской крепости 
 Замковая гора — место бывшего замка  в Усвятах.